Benjamin Bonzi era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare al torneo.

In finale Giulio Zeppieri ha sconfitto Titouan Droguet con il punteggio di 7–5, 7–6(7–4).

Teste di serie 

  Vasek Pospisil (primo turno)
  John Millman (primo turno)
  Luca Van Assche (quarti di finale)
  Hugo Grenier (secondo turno)

  Geoffrey Blancaneaux (secondo turno) 
  Giulio Zeppieri (campione) 
  Laurent Lokoli (primo turno) 
  Alexander Ritschard (primo turno)

Qualificati 

  Gauthier Onclin (primo turno)
  Karl Friberg (primo turno)
  Aleksej Vatutin (quarti di finale)

  Titouan Droguet (finale) 
  Denis Yevseyev (primo turno) 
  Johan Sebastien Tatlot (primo turno)

Wildcard 

  Dan Added (primo turno)
  Clément Chidekh (primo turno)

  Kenny de Schepper (secondo turno)

Alternate 

  Raphaël Collignon (primo turno)
  Michael Geerts (secondo turno)

  Mats Moraing (quarti di finale) 
  Nikolás Sánchez Izquierdo (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger Cherbourg-La Manche 2023